Montanhas Rochosas

Localidades
Rocky Mountain (Oklahoma)
Rocky Mountain National Park

Outros
Rocky Mountain News
Rocky Mountain House
Rocky Mountain (filme), com Errol Flynn

Desambiguação